Сен-Серне́н-дю-Плен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний схід від Парижа, 60 км на південний захід від Діжона, 70 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 276 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 608,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Сернен-дю-Плен на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сернен-дю-Плен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сернен-дю-Плен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сернен-дю-Плен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сернен-дю-Плен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара